Алексе́й Соколо́в:
 Соколов, Алексей Александрович (Алексей Соколов-младший; род. 1983) — российский марафонец.
 Соколов, Алексей Александрович (1910—2001) — учёный-гидролог.
 Соколов, Алексей Алексеевич (1911—2013) — гвардии полковник в отставке, старейший советский и российский десантник.
 Соколов, Алексей Анатольевич (1902—1964) — советский учёный, специалист торфяной промышленности.
 Соколов, Алексей Андреевич (1904—1989) — советский футболист и тренер.
 Соколов, Алексей Аркадьевич (1957—2015) — российский банкир, председатель совета директоров банка «Зенит».
 
 Соколов, Алексей Гаврилович (1900—1970) — советский партийный деятель.
 Соколов, Алексей Геннадьевич (1911—1979) — советский футболист и тренер.
 Соколов, Алексей Георгиевич (1912—2002) — советский конструктор вооружений.
 Соколов, Алексей Григорьевич (1911—1985) — народный комиссар государственной безопасности Башкирской АССР, генерал-майор.
 Соколов, Алексей Дмитриевич (1912—2004) — российский живописец, заслуженный художник РСФСР.
 Соколов, Алексей Емельянович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Соколов, Алексей Ефимович (1911—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Соколов, Алексей Константинович (1884—1937) — священнослужитель Русской православной церкви, расстрелян на Бутовском полигоне.
 Соколов, Алексей Константинович (1922—2001) — советский и российский живописец и педагог.
 Соколов, Алексей Михайлович (род. 1972) — российский учёный в области транспорта, профессор МИИТ.
 Соколов, Алексей Михайлович — российский философ, профессор СПбГУ.
 
 Соколов, Алексей Сергеевич (1929—1999) — советский и российский цирковой артист, дрессировщик лошадей, наездник, народный артист РСФСР.
 Соколов, Алексей Фёдорович (в монашестве Антоний; около 1767—1827) — епископ Русской православной церкви.